Наяда — супутник Нептуна
 Наяди — німфи озер і річок в античні міфології
 Наяда — личинкова стадія розвитку деяких комах.